Чемпионат Азии по шахматам — это шахматный турнир по швейцарской системе, проводимый Азиатской шахматной федерацией (АШФ‎ , ) для шахматистов из Азии. Соревнования проходят в двух категориях: среди мужчин (открытый чемпионат) и среди женщин. Кроме звания чемпиона Азии, в мужских соревнованиях разыгрываются путёвки на Кубок мира, а в женских — на чемпионат мира среди женщин по нокаут-системе.

В 1977 году был проведён первый командный чемпионат Азии по шахматам. Он проходил с 9 по 21 декабря на территории Малайзии в штате Пинанг.

Первым индивидуальным чемпионатом Азии по шахматам стал чемпионат среди женщин, организованный в 1981 году. Идею этого соревнования продвигал отошедший от активной игры индийский шахматист Насируддин Галиб. Чемпионкой стала шахматистка из Индии Рохини Кадилкар, которая с лёгкостью выиграла титул чемпионки Азии. Она удержала этот титул и в следующем чемпионате, проходившем в 1983 году в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Индийские шахматистки поначалу доминировали на этих соревнованиях, выиграв первые пять.

Первый индивидуальный чемпионат Азии среди мужчин был проведён лишь в 1998 году, намного позже женского. Он проходил с 14 по 27 августа в столице Ирана Тегеране. Чемпионом стал шахматист из Узбекистана Рустам Касымджанов.

Чемпионы Азии

Победители мужских чемпионатов Азии 
 {| class="sortable wikitable"
  ! № !! Год !! Место проведения !! Победитель
  |-
  |align=center| 1 || 1998 ||  Тегеран, Иран
   ||  Рустам Касымджанов
  |-
  |align=center| 2 || 2000 ||  Удайпур, Индия
   ||  Сюй Цзюнь
  |-
  |align=center| 3 || 2001 ||  Калькутта, Индия
   ||  Сюй Цзюнь
  |-
  |align=center| 4 || 2003 ||  Доха, Катар
   ||  Кришнан Сашикиран
  |-
  |align=center| 5 || 2005 ||  Хайдарабад, Индия
   ||  Чжан Чжун
  |-
  |align=center| 6 || 2007 ||  Себу (город), Филиппины
   ||  Чжан Пэнсян
  |-
  |align=center| 7 || 2009 ||  Субик-Бей, Филиппины
   ||  Сурья Шехар Гангули
  |-
  |align=center| 8 || 2010 ||  Субик-Бей, Филиппины
   ||  Ни Хуа
  |-
  |align=center| 9 || 2011 ||  Мешхед, Иран
   ||  Пентала Харикришна
  |-
  |align=center|10 || 2012 ||  Хошимин, Вьетнам
   ||  Паримарджан Неги
  |-
  |align=center|11 || 2013 ||  Манила, Филиппины
   ||  Ли Чао
  |-
  |align=center|12 || 2014 ||  Шарджа (город), ОАЭ
   ||  Юй Янъи
  |-
  |align=center|13 || 2015 ||  Эль-Айн, ОАЭ
   ||  Салех Салем
  |-
  |align=center|14 || 2016 ||  Ташкент, Узбекистан
   ||  Панаяппан Сетхураман
  |-
  |align=center|15 || 2017 ||  Чэнду, Китай
   ||  Ван Хао
  |-
  |align=center|16 || 2018 ||  Макати, Филиппины
   ||  Вэй И
  |-
  |align=center|17 || 2019 ||  Синтай, Китай
   ||  Ле Куанг Льем
  |-
  |align=center|18 || 2022 ||  Нью-Дели, Индия
   ||  Рамешбабу Прагнанандха
  |}

Победители женских чемпионатов Азии 
 {| class="sortable wikitable"
  ! № !! Год !! Место проведения !! Победитель
  |-
  |align=center| 1 || 1981 ||  Хайдарабад, Индия
   ||  Рохини Кадилкар
  |-
  |align=center| 2 || 1983 ||  Куала-Лумпур, Малайзия
   ||  Рохини Кадилкар
  |-
  |align=center| 3 || 1985 ||  Дакка, Бангладеш
   ||  Анупама Абхьянкар
  |-
  |align=center| 4 || 1987 ||  Хайдарабад, Индия
   ||  Анупама Абхьянкар
  |-
  |align=center| 5 || 1991 ||  Бхопал, Индия
   ||  Бхагьяшри Типсей
  |-
  |align=center| 6 || 1996 ||  Салем, Индия
   ||  Упи Дармаяна Тамин
  |-
  |align=center| 7 || 1998 ||  Куала-Лумпур, Малайзия
   ||  Сюй Юйхуа
  |-
  |align=center| 8 || 2000 ||  Удайпур, Индия
   ||  Хоанг Тхань Чанг
  |-
  |align=center| 9 || 2001 ||  Ченнаи, Индия
   ||   Ли Жофань
  |-
  |align=center|10 || 2003 ||  Кожикоде, Индия
   ||  Хампи Конеру
  |-
  |align=center|11 || 2004 ||  Бейрут, Ливан
   ||  Ван Юй
  |-
  |align=center|12 || 2007 ||  Тегеран, Иран
   ||  Таня Сачдев
  |-
  |align=center|13 || 2009 ||  Субик-Бей, Филиппины
   ||  Чжан Сяовэнь
  |-
  |align=center|14 || 2010 ||   Субик-Бей, Филиппины
   ||  Атуса Пуркашьян
  |-
  |align=center|15 || 2011 ||  Мешхед, Иран
   ||  Харика Дронавалли
  |-
  |align=center|16 || 2012 ||  Хошимин, Вьетнам
   ||  Ирине Харисма Сукандар
  |-
  |align=center|17 || 2013 ||  Манила, Филиппины
   ||  Хуан Цянь
  |-
  |align=center|18 || 2014 ||  Шарджа, ОАЭ
   ||  Ирине Харисма Сукандар
  |-
  |align=center|19 || 2015 ||  Эль-Айн, ОАЭ
   ||  Митра Хеджазипур
  |-
  |align=center|20 || 2016 ||  Ташкент, Узбекистан
   ||  Бхакти Кулкарни
  |-
  |align=center|21 || 2017 ||  Чэнду, Китай
   ||  Во Тхи Ким Фунг
  |-
  |align=center|22 || 2018 ||  Макати, Филиппины
   ||  Падмини Роут
  |-
  |align=center|23 || 2019 ||  Синтай, Китай
   ||  Динара Садуакасова
  |-
  |align=center|18 || 2022 ||  Нью-Дели, Индия
   ||  П. В. Нандита
  |}

Примечания

Ссылки 
 Отчёты о турнирах по годам: 2000, 2001 , 2003, 2005, 2007, 2009
 Результаты женских чемпионатов: 1981-1996, 1998, 2000, 2001  2003 , 2004, 2007
 История шахмат в Индии (англ.)

 
Шахматы в Азии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1977 года